Marie de Savoie peut désigner : 
 Marie de Savoie, fille du comte Amédée V de Savoie et Marie de Brabant ;
 Marie de Savoie (1411-1469), duchesse de Milan, fille d'Amédée VIII de Savoie ;
 Marie de Savoie (1448-1475), fille du duc de Savoie Louis  et Anne de Lusignan ;
 Marie de Savoie (1463-1513), fille du duc de Savoie Amédée IX et de Yolande de France ;
 Marie-Françoise de Savoie (1914-2001), la fille de Victor-Emmanuel III et de la reine Hélène.

Maison de Savoie
Homonymie de patronyme